Tsjappisjävri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tsjappisjävri (sjö, lat 70,00, long 27,75), Lappland, 
 Tsjappisjävri (sjö, lat 69,98, long 27,70), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar